

Населені пункти та їхні частини
 Влодзімежув — село в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Влодзімежув — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Влодзімежув — село в гміні Сулеюв Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Влодзімежув — частина села Букувно в гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства

Примітки